Fe del Mundo foi uma médica filipina. Nasceu em 27 de novembro de 1911 em Manila, Filipinas e morreu em 6 de agosto de 2011. Fe del Mundo chegou na Escola de Medicina da Universidade Harvard, em Boston, nos Estados Unidos, aos 4 anos, em 1936. Depois de se formar como melhor da turma na Universidade das Filipinas, Fe recebeu a proposta de uma bolsa de estudos integral para estudar em qualquer lugar do mundo e escolheu Harvard. Mas, em 1936, Harvard não aceitava alunas mulheres. As mulheres vinham tentando entrar em Harvard desde 1847. Os representantes que examinaram a sua ficha supuseram que "Fe" era homem, inteligente demais para ser mandada embora, Fe se tornou a primeira mulher aceita na Escola de Medicina de Harvard. 
Inspirada a se tornar médica, se matriculou na Universidade das Filipinas aos 15 anos e tirou o primeiro diploma de médica lá. Como ela era pequena (pesava menos de 45 quilos), foi aconselhada a seguir pediatria e sonhava em um dia construir seu própio centro médico infantil. 
Depois de se formar em Harvard, Fe estudou na Universidade de Chicago, no Instituto de Tecnologia de Massachusetts e na Universidade de Boston. Mas, quando a Segunda Guerra Mundial começou, ela voltou para casa para ajudar o país. O Japão invadiu as Filipinas e colocou milhares de pessoas, inclusive crianças, em campos de concentração, que eram como prisões. Com a ajuda da Cruz Vermelha Internacional, Fe estabeleceu um centro médico na Universidade de Santo Tomas, chamado [[Lar das Crianças e ficou conhecida como "o anjo de Santo Tomas" pelo seu trabalho ao longo de um ano e meio.
Após a guerra, abriu o primeiro hospital pediátrico das Filipinas, oferecendo cuidados médicos a milhares de famílias rurais. Para levantar fundos e mantê-lo, ela vendeu a casa e os pertences e se mudou para o segundo andar do hospital. além de cuidar do hospital, ela publicou artigos e fez descobertas que revolucionaram a [[medicina pediátrica nas Filipinas e por todo mundo.
A doutora Del Mundo ainda fazia rondas hospitalares de cadeira de rodas aos 99 anos de idade. Nunca se casou e tampouco teve filhos; ganhou muitos prêmios, foi nomeada Cientista Nacional das Filipinas e é reconhecida como médica revolucionária e humanitária.

Quem foi Fe Del Mundo, 1ª mulher aceita na Faculdade de Medicina de Harvard

Alunos da Universidade de Boston
Inventoras